Gäddträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gäddträsket (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (7,49 ha)
Gäddträsket (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (22,9 ha)
Gäddträsket (Burträsks socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (87,1 ha)
Gäddträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (25,5 ha)
Gäddträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (5,37 ha)
Gäddträsket (Jörns socken, Västerbotten, 720887-170548), sjö i Skellefteå kommun,  (37 ha)
Gäddträsket (Jörns socken, Västerbotten, 722555-170368), sjö i Skellefteå kommun,  (53,1 ha)
Västre Gäddträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (8,99 ha)
Östre Gäddträsket, sjö i Skellefteå kommun,  (17,2 ha)
Gäddträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (1,19 km²)
Gäddträsket (Nederluleå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (8,67 ha)
Gäddträsket (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Gäddträsket (Piteå socken, Norrbotten, 724871-174690), sjö i Piteå kommun,  (11,8 ha)
Gäddträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727489-173925), sjö i Piteå kommun,  (7,22 ha)
Gäddträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (26,4 ha)
Gäddträsket (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (53,1 ha)
Lill-Gäddträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun, 
Lill-Gäddträsket (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (25,5 ha)
Stor-Gäddträsket, sjö i Piteå kommun,  (2,84 km²)
Gäddträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (9,82 ha)
Gäddträsket (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (10,5 ha)
Gäddträsket (Lycksele socken, Lappland, 714737-164564), sjö i Lycksele kommun,  (1,12 km²)
Gäddträsket (Lycksele socken, Lappland, 716230-161459), sjö i Lycksele kommun,  (13,6 ha)
Gäddträsket (Sorsele socken, Lappland, 730378-153733), sjö i Sorsele kommun,  (12 ha)
Gäddträsket (Sorsele socken, Lappland, 730949-155036), sjö i Sorsele kommun,  (17,7 ha)
Inre Gäddträsket, sjö i Lycksele kommun,  (61,8 ha)
Yttre Gäddträsket, sjö i Lycksele kommun,  (21,6 ha)
Östra Gäddträsket (Sorsele socken, Lappland, 725500-154937), sjö i Sorsele kommun,  (65,6 ha)
Östra Gäddträsket (Sorsele socken, Lappland, 725529-155032), sjö i Sorsele kommun,  (35,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn